Le Championnat d'Afrique de basket-ball masculin 2013, ou AfroBasket 2013, est la  du championnat d'Afrique de basket-ball, organisé par la FIBA Afrique. Le tournoi a lieu à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 20 au 31 août 2013. Le stade retenu pour la compétition est le Palais des sports de Treichville.

Les trois premières équipes se qualifient pour le Championnat du monde 2014 qui a lieu en Espagne.

Qualifications 

Les équipes nationales suivantes ont obtenu leur qualification :

Phase finale 
Le tirage au sort a eu lieu le 30 mars 2013.

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Tableau final

Tableau principal 
Les équipes se rencontrent en fonction de leur classement dans les poules du .

Tableau de classement (places 5 à 8) 
Les équipes éliminées en quarts de finale se rencontrent dans ce nouveau tableau.

Tableau de classement (places 9 à 16) 
Les équipes éliminées en huitièmes de finale sont classées de 1 à 8 selon leurs résultats du premier tour, puis se rencontrent en un match direct et unique le 28 août : 1 vs 2 (), 3 vs 4 (), 5 vs 6 (), 7 vs 8 ().
 Match pour la  place:
  Tunisie 76 - 54  Rwanda
 Match pour la  place:
  Algérie 56 - 78  Mozambique
 Match pour la  place:
  Congo 63 - 64  Centrafrique
 Match pour la  place:
  Mali 71 - 70  Burkina Faso

Classement de la compétition

Récompenses 

Les récompenses individuelles sont les suivantes :
 Meilleur joueur :  Carlos Morais
 Équipe type :
  Souleymane Diabaté
  Carlos Morais
  Maleye N'Doye
  Eduardo Mingas
  Assem Marei

Les statistiques sont exprimées en unités par match joué.

Notes et références

Liens externes 
 Site de l'Afrobasket 2013 affilié à la FIBA Afrique
 Afrobasket 2013
 Site de la FIBA Afrique

2013
Basket-ball
Compétition de basket-ball en Côte d'Ivoire
Afrique
Championnat d'Afrique en Côte d'Ivoire
2013 en Côte d'Ivoire
Sport en août 2013